Lehal (também escrito como Laihl e Lail) é um nome de família (sobrenome). Na Índia e no Paquistão, Lehal ou Lail é um nome de família do povo Jates.

Pessoas notáveis 

 A.S. Lehal, jogador de golfe indiano
 Gurpreet Singh Lehal, professor indiano de ciência da computação
 Karam Lehal, atirador indiano de tiro ao prato

Sobrenomes